Драган Симеуновић може да се односи на:
 Драган Симеуновић (политиколог), српски политиколог
 Драган Симеуновић (фудбалер), српски фудбалски голман
 Драган Симеуновић (тренер), српски кошаркашки тренер